Bonlandenbach ist ein Gewässername:

 Bonlandenbach, anderer Name des Firstbachs oder Fürstbachs, linker Zufluss der Echaz in Wannweil, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Bonlandenbach (Strudelbach), rechter Zufluss des Strudelbachs an der Ölmühle, Gemeinde Weissach, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg